Cette page contient les pages d'homonymie de Quévillon et Quévillon.

Toponyme 

 Lac Quévillon, un plan d'eau se déversant dans la rivière Quévillon, dans Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada
 Rivière Quévillon, un affluent de la rivière Bell, coulant dans Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada

 Quevillon, une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en Normandie

Patronyme 

 Louis-Amable Quévillon (1749-1823), un sculpteur, menuisier et homme d'affaires québécois.

Voir aussi 
 Quevilloncourt, une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est